Фаринос () — испанская фамилия. Известные носители:

 Фаринос, Антонио (1841 — 1890) — испанский художник.
 Фаринос, Франсиско (род. 1978) — испанский футболист.